Herminia de Austria (en alemán, Hermine von Österreich; Buda, 14 de septiembre de 1817-Viena, 13 de febrero de 1842) fue una archiduquesa de Austria, hija del archiduque José Antonio de Austria y de su segunda esposa, la princesa Herminia de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym.

Biografía 
La archiduquesa Herminia era hija del archiduque José Antonio de Austria, palatino de Hungría, y de su segunda esposa, la princesa Herminia de Anhalt-Bernburg-Schaumburg-Hoym, la cual murió poco después del parto con tan solo 19 años, y de quién recibió su nombre. Tenía un hermano mellizo, el archiduque Esteban (1817-1867). Por lado paterno, era nieta del emperador Leopoldo II del Sacro Imperio Romano Germánico y de la infanta María Luisa de España. También era bisnieta del emperador Francisco I, y de la famosa emperatriz María Teresa I. Su padre se volvió a casar con la duquesa María Dorotea de Wurtemberg, quien se ocupó de su crianza y la de su hermano. De entre todas sus hermanas, ella era la hija favorita de su padre.

Los relatos contemporáneos la describen como una archiduquesa gentil, amable y modesta, pero frágil de salud. Cuando era niña, sufrió de una curvatura en la columna vertebral, y los médicos de la época lo atribuyeron a la tuberculosis. Incapaz de contraer matrimonio, en su vigésimo segundo cumpleaños ingresó en la Institución de Damas Nobles del Castillo de Praga, siendo posteriormente nombrada abadesa del mismo.

Muerte y entierro
El 19 de febrero de 1842, la archiduquesa Herminia murió repentinamente en Viena. Sus restos fueron trasladado a Buda, donde fue enterrada junto a su madre en la Cripta del castillo de Buda.

En 1970, durante la renovación del castillo de Buda, las tumbas de los miembros de la familia real fueron saqueadas. El ataúd de la archiduquesa Herminia también fue abierto, sustrayendo los objetos de valor del mismo. En 1980, durante la restauración de las tumbas por el biólogo húngaro Stephen Kiszely, las radiografías del esqueleto de la princesa demostraron que probablemente murió de fiebre tifoidea.

Ancestros

Referencias

Enlaces externos 
 Károly Vörös: Erzherzog Joseph Anton, Palatin in Ungarn. In: Der pannonische Raum zwischen Beharrung und Fortschritt.

Archiduquesas de Austria de la casa de Habsburgo-Lorena del siglo XIX
Nobles de Hungría del siglo XIX
Abadesas de la Institución de Damas Nobles del Castillo de Praga
Personas de Budapest
Austríacas del siglo XIX
Húngaras del siglo XIX
Mellizos
Fallecidos en Viena